Krzewina – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia 
 Krzewina – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Halinów 
 Krzewina – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Krzewina – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice. 
 Krzewina – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory
 Krzewina – strumień w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Krzewina Zgorzelecka